«Сумрачный день» — название нескольких картин:
 «Сумрачный день» — картина Питера Брейгеля Старшего, написанная в 1565 году.
 «Сумрачный день» — картина Аполлинария Васнецова, написанная в 1919 году.

Составное название:
 «Сумрачный день. Жнивьё» — картина Исаака Левитана, написанная в 1890-х годах.